Pimpinella crispa är en flockblommig växtart som beskrevs av Jens Wilken Hornemann. Pimpinella crispa ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
crispa